

Letteratura 
Pollicino (Le Petit Poucet) – fiaba di Charles Perrault
Pollicino – fiaba dei Fratelli Grimm

Film 
Pollicino – film del 1920 diretto da Robert Boudrioz
Pollicino – film del 1950 diretto da Jean Image e Charles Frank
Pollicino (Le Petit Poucet) – film del 2001 diretto da Olivier Dahan

Altro 
Salvatore Pollicino – tenore italiano
CAM Pollicino – modello di autobus

Pagine correlate 
 Le Petit Poucet